Зимній — назва окремих населених пунктів.

 Зимній — селище в Білорусі, Гомельська область, Гомельський район
 Зимній — селище в Росії, Свердловська область, Гаринський міський округ